Соревнования в скиатлоне среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 21 февраля.

26-летняя Тереза Йохауг выиграла свою пятую золотую медаль на чемпионатах мира.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015